TV5 – filipińska stacja telewizyjna
 TV5 Network – filipińska spółka medialna
 TV5 – fińska stacja telewizyjna
 TV5 – indyjska stacja telewizyjna
 TV5 Latvia – łotewska stacja telewizyjna
 TV5 Monde – francuska stacja telewizyjna
 TV5 Mongolia – mongolska stacja telewizyjna
 TV5 Riga – łotewska stacja telewizyjna
 TV5 Užice – serbska stacja telewizyjna